Geiger – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Sumter

Nazwisko 
 Abraham Geiger – niemiecki rabin, jeden z twórców judaizmu reformowanego
 Alain Geiger – szwajcarski piłkarz
 Anna Bella Geiger – brazylijska artystka
 Arno Geiger – austriacki pisarz
 Christina Geiger – niemiecka narciarka alpejska
 Dennis Geiger – niemiecki piłkarz
 Falko Geiger – niemiecki lekkoatleta
 Hans Geiger – niemiecki fizyk, twórca licznika Geigera
 Hans Joachim Geiger – zbrodniarz hitlerowski
 Karl Geiger – niemiecki skoczek narciarski, medalista olimpijski
 Mark Geiger – amerykański sędzia piłkarski
 Melinda Geiger – rumuńska piłkarka ręczna
 Roy Geiger – generał USMC, były dowódca 10 Armii US Army
 Theodor Geiger – niemiecki socjolog
 Vinzenz Geiger – niemiecki dwuboista klasyczny, medalista olimpijski
 Wacław Geiger – polski muzyk, kompozytor i pedagog
 Zbigniew Geiger – polski aktor

Planetoidy 
 (14413) Geiger